Rudersbach und Rudersbächle sind geographische Namen:

Gewässer:
 Rudersbach (Ahbach), rechter Zufluss des Ahbachs (zur Ahr) nahe Heyroth, Ortsgemeinde Üxheim, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Rudersbächle, rechter Zufluss des Bägoldsbächle (zur Maisach, zum Lierbach) bei Maisach, Stadt Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Orte:
 Rudersbach (Oppenau), Einzelhof im Stadtteil Maisach von Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Rudersbach (Gemeinde Sonnberg), Ortschaft der Gemeinde Sonnberg im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Siehe auch:
 Ruederbach